Bloody Riot – gruppo musicale italiano
 Bloody Riot – album dei Bloody Riot del 1985
 Bloody Riot – EP dei Bloody Riot del 1983